PFJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Patreksfjörður (Islanda)